Kaga steht für:
 Kaga (Ishikawa), Stadt in der japanischen Präfektur Ishikawa
 Provinz Kaga, ehemalige japanische Provinz
 Kaga (Han), ehemaliges japanisches Lehen
 Kaga (Nigeria), Stadt im Osten Nigerias
 Kaga (Ngamring), Großgemeinde in Tibet, Volksrepublik China
 Kaga (Sa’gya), Gemeinde in Tibet, Volksrepublik China
 Kaga (Xaitongmoin), Großgemeinde in Tibet, Volksrepublik China
 Kaga (Schiff, 1928), japanischer Flugzeugträger
 Kaga (DDH-184), Hubschrauberträger der Izumo-Klasse

Kaga ist der Familienname folgender Personen:
 Atsushi Kaga (* 1978), japanischer Mixed-Media-Künstler
 Ken’ichi Kaga (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Otohiko Kaga (1929–2023), japanischer Schriftsteller
 Shōzō Kaga, japanischer Computerspielentwickler
sowie
 Kaga no Chiyojo (1703–1775), japanische Schriftstellerin